Geers ist der Familienname folgender Personen:

 Gerardus Johannes Geers (1891–1965), niederländischer Romanist, Hispanist und Übersetzer
 Jürgen Geers (* 1947), deutscher Hörspielautor und -regisseur
 Kendell Geers (* 1968), südafrikanisch-belgischer Konzeptkünstler
 Theo Geers (* 1959), deutscher Wirtschaftsjournalist 
 Volker J. Geers (* 1946), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Geers-Stiftung
 Geers Hörakustik